Адиантум (Adiantum) е род от около 250 вида папрати в подсемейството Vittarioideae от семейство Pteridaceae, въпреки че някои изследователи го поставят в собственото му семейство Adiantaceae.

Етимогия 
Името на рода идва от гръцки ( – „немокрѝм“), отнасящ се до способността на листите да проливат вода, без да се мокрят.

Описание 
Adiantum са отличителни на външен вид, с тъмни, често черни стърчища, яркозелени, често деликатно нарязани листни тъкани. Диморфизмът между стерилни и плодородни листа обикновено е фин.

Обикновено предпочитат богати на хумус, влажни, добре дренирани места, вариращи от дънни почви до вертикални скални стени. Много видове са особено известни с това, че растат по скални стени около водопади и зони на просмукване на вода.

Разпространение и популярни видове 

Най-голямо е видовото разнообразие в Андите. Доста голямо разнообразие се среща и в Източна Азия, с близо 40 вида в Китай.

Видовете, произхождащи от Северна Америка, включват A. pedatum (петпръста папрат) и тясно свързаната A. aleuticum, които се отличават с това, че имат раздвоена ресничка, която излъчва върхове само от едната страна. Космополитният венерин косъм (A. capillus-veneris) има местно разпространение, което се простира в източния континент. A. jordanii (Калифорнийска момина коса) е родом от западния бряг.

В Нова Зеландия има богата флора на Adiantum с 3 ендемични вида (A. cunninghamii, A. viridescens и A. fulvum) в общо 10 регистрирани вида. Много от тях са често срещани, особено в западната и южната част на островите.

Видове

Източници